Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2012 war ein vom 10. November bis 1. Dezember 2012 in Chanty-Mansijsk ausgetragenes K.-o.-Turnier im Schach, in dem unter 64 Teilnehmerinnen die Schachweltmeisterin ermittelt wurde.

Die 64 ermittelten Kandidatinnen bestanden aus Weltmeisterin Hou Yifan, der Finalistin 2011 K. Humpy, den Halbfinalistinnen 2010, den Gewinnern der Weltjuniorenmeisterschaften 2010 und 2011, jeweils 28 europäischen, acht amerikanischen, zwölf asiatischen und ozeanischen, drei afrikanischen Spitzenspielerinnen aus den Kontinentalmeisterschaften, zwei Nominierten des FIDE-Präsidenten Kirsan Iljumschinow und den elostärksten Spielerinnen mit der Durchschnittswertung von Juli 2011 und Januar 2012. Da nicht alle der Kandidatinnen teilnahmen, rückten weitere nach. So nahm beispielsweise die chinesische Finalistin 2010 Ruan Lufei nicht teil und Judit Polgár als elostärkste Frau lehnt eine Teilnahme an reinen Frauenturnieren generell ab.

Der Gesamtpreisfonds betrug 450.000 US-Dollar, davon 60.000 für die Gewinnerin. Hauptschiedsrichter war Hal Bond aus Kanada, unterstützt von Michail Krjukow (Russland). Das Turnier und somit den Titel gewann die Ukrainerin Anna Uschenina; die amtierende Weltmeisterin Hou Yifan schied bereits in der zweiten Runde gegen Monika Soćko aus.

Ergebnisse 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Finale der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2017
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! S1 !! S2 !! Punkte
|-
| align=left | Antoaneta Stefanowa || style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || ½ || style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left | Anna Uschenina || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 3½
|}

Partien

1. Partie 

 Anna Uschenina – Antoaneta Stefanowa ½:½
 Chanty-Mansijsk, 27. November 2012
 Bogoljubow-Indische Verteidigung, E11
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 Lb4+ 4. Ld2 Lxd2+ 5. Dxd2 d5 6. e3 0–0 7. Sc3 De7 8. Tc1 Td8 9. cxd5 exd5 10. Ld3 Sbd7 11. 0–0 c6 12. Dc2 Te8 13. Tb1 a5 14. a3 Se4 15. b4 axb4 16. axb4 Sdf6 17. b5 Ta3 18. Tb3 Txb3 19. Dxb3 Lg4 20. Lxe4 Sxe4 21. Dc2 Lxf3 22. gxf3 Dg5+ 23. Kh1 Sxc3 24. Dxc3 Dh5 25. Kg2 Te6 26. Ta1 h6 27. bxc6 Txc6 28. Dd3 Tg6+ 29. Kf1 Dxf3 30. Ta8+ Kh7 31. Tb8 f5 32. Tf8 Tg5 33. h4 Th5 34. Dc2 De4 35. Dc8 De7 36. Txf5 ½:½

2. Partie 

 Antoaneta Stefanowa – Anna Uschenina ½:½
 Chanty-Mansijsk, 28. November 2012
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c6 4. e4 Lb4 5. Ld2 dxc4 6. Sf3 b5 7. a4 a5 8. axb5 Lxc3 9. Lxc3 cxb5 10. Dd2 Sf6 11. Dg5 0–0 12. Dxb5 Sxe4 13. Lxc4 Dc7 14. Db3 a4 15. Txa4 Txa4 16. Dxa4 Sxc3 17. bxc3 Lb7 ½:½

3. Partie 

 Anna Uschenina – Antoaneta Stefanowa 1:0
 Chanty-Mansijsk, 29. November 2012
 Slawische Verteidigung, D15
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6 5. c5 Sbd7 6. Lf4 Sh5 7. Ld2 Shf6 8. Tc1 g6 9. h3 Dc7 10. g3 Lg7 11. Lf4 Dd8 12. Lg2 0–0 13. 0–0 Sh5 14. Ld2 f5 15. Db3 e5 16. Sg5 exd4 17. Sxd5 cxd5 18. Lxd5+ Kh8 19. Se6 Df6 20. Sxf8 Dxf8 21. Lxb7 Tb8 22. c6 Sc5 23. Db6 Sxb7 24. Da7 Le5 25. c7 Ta8 26. Dxa8 De8 27. Dxa6 Sc5 28. Da8 Se4 29. Tc2 Sxd2 30. Txd2 Kg7 31. Tc2 Kh6 32. b4 Ld6 33. Dd5 Sxg3 34. Dxd6 Sxf1 35. Dxd4 g5 36. Df6+ Kh5 37. Tc6 1:0

4. Partie 

 Antoaneta Stefanowa – Anna Uschenina 1:0
 Chanty-Mansijsk, 30. November 2012
 Halbslawische Verteidigung, D45
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5. Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 0–0 8. 0–0 dxc4 9. Lxc4 b5 10. Ld3 Lb7 11. a3 a5 12. e4 e5 13. Td1 Dc7 14. h3 Tfe8 15. Le3 exd4 16. Sxd4 Lh2+ 17. Kh1 Lf4 18. Lxf4 Dxf4 19. Sce2 Db8 20. Sg3 Se5 21. Lf1 Tc8 22. Sdf5 Tc7 23. Dc3 Td7 24. f4 Txd1 25. Txd1 Sg6 26. Sh6+ gxh6 27. Dxf6 Df8 28. Sf5 c5 29. Lxb5 Lxe4 30. Sd6 Td8 31. Td2 Lb1 32. Sxf7 Txd2 33. Sxh6+ 1:0

1. Schnellschach-Partie 

 Antoaneta Stefanowa – Anna Uschenina ½:½
 Chanty-Mansijsk, 1. Dezember 2012
 Halbslawische Verteidigung, D45
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5. Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 0–0 8. 0–0 dxc4 9. Lxc4 b5 10. Ld3 Lb7 11. a3 Tc8 12. Sg5 h6 13. Sge4 Le7 14. Sxf6+ Sxf6 15. b4 a5 16. Tb1 axb4 17. axb4 Sd5 18. Sxd5 exd5 19. e4 dxe4 20. Lxe4 Lf6 21. Td1 Te8 22. Le3 De7 23. Lf3 De6 24. h3 Ta8 25. Tdc1 Ted8 26. Dc5 Ta6 27. Te1 Dd6 28. Ted1 Lc8 29. d5 Dxc5 30. bxc5 cxd5 31. Lxd5 Lf5 32. Lb7 Lxb1 33. Txd8+ Lxd8 34. Lxa6 b4 35. Lc4 Le4 36. Ld2 La5 37. f3 Lc6 38. Kf2 Kf8 39. Ke3 Ke7 40. Kd4 f6 41. Lb3 Lb5 42. h4 Lf1 43. g3 g5 44. f4 gxh4 45. gxh4 Lb5 46. f5 Ld7 47. Lxh6 Lxf5 48. Lf4 Lg4 49. c6 Lb6+ 50. Kc4 Lf2 51. Kxb4 Lxh4 52. Kb5 Lg5 53. Lb8 Le3 54. Lc4 Ld4 55. Lf4 Lf3 56. c7 Lg4 57. Kc6 Lc8 58. Ld6+ Ke8 59. Lb5 Kf7 60. Kd5 Lb6 61. Lf4 Lb7+ 62. Kd6 Lc8 63. Ld2 Kg6 64. Le8+ Kf5 65. Kc6 Lxc7 66. Kxc7 Le6 67. Kd6 Lc4 68. Kc5 Lb3 69. Kd4 La2 70. Ld7+ Le6 71. Lc6 Lb3 72. Le4+ Ke6 73. Lh7 Ld1 74. Ke3 f5 75. Lc3 Lc2 76. Kf4 Kd5 77. Lg8+ Kc5 78. Ke5 Ld3 79. Ld4+ Kc6 80. Ld5+ Kd7 81. Lc5 Le4 82. Le6+ Kc6 83. Kd4 Kb7 84. Ld7 Ka8 85. Lc8 Lb7 86. Lxf5 Lc6 87. Ke5 Lb7 88. Kd6 Lf3 89. Kc7 Lg2 ½:½

2. Schnellschach-Partie 

  Anna Uschenina – Antoaneta Stefanowa 1:0
 Chanty-Mansijsk, 1. Dezember 2012
 Halbslawische Verteidigung, D45
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6 5. e3 a6 6. b3 Lb4 7. Ld2 Sbd7 8. Ld3 0–0 9. 0–0 De7 10. Dc2 dxc4 11. bxc4 e5 12. Se4 Lxd2 13. Sfxd2 Sxe4 14. Sxe4 f5 15. Sc3 e4 16. Le2 b6 17. Tab1 Tb8 18. a4 Sf6 19. Tb2 Le6 20. Tfb1 Dc7 21. d5 cxd5 22. cxd5 Sxd5 23. Sxd5 Dxc2 24. Txc2 Lxd5 25. Lxa6 Tf6 26. Lb5 g6 27. h3 Lf7 28. Tc7 Ld5 29. Td1 Tf7 30. Tc3 Le6 31. Td6 Te7 32. Tcc6 Lb3 33. Tc3 Lf7 34. Kh2 Ta7 35. Kg3 g5 36. Tf6 Lg6 37. h4 gxh4+ 38. Kxh4 Kg7 39. Tcc6 Td8 40. Txb6 Td2 41. Kg3 Ta2 42. Tfd6 Kh6 43. Td7 Ta8 44. Tbd6 Tc8 45. Td2 Ta1 46. Td1 Ta2 47. T1d2 Ta1 48. Kf4 Tg1 49. g3 Ta1 50. Td1 Txd1 51. Txd1 Tc2 52. Tf1 Ta2 53. Ld7 Lf7 54. Lxf5 Txa4 55. Th1+ Kg7 56. Txh7+ Kf6 57. Th6+ Kg7 58. Th2 Lg6 59. Lxg6 Kxg6 60. g4 Tb4 61. g5 Tb5 62. Th6+ Kg7 63. Th2 Kg6 64. Kxe4 Kxg5 65. Tg2+ Kf6 66. f4 Tb3 67. Td2 Tb6 68. Th2 Tb4+ 69. Kf3 Tb3 70. Th6+ Kf5 71. Th5+ Kf6 72. Tc5 Ta3 73. Td5 Tb3 74. Ke4 Tb4+ 75. Td4 Tb6 76. f5 Tb5 77. Td6+ Ke7 78. Te6+ Kf7 79. Kf4 Tb1 80. e4 Tf1+ 81. Ke5 Ta1 82. Td6 Ta5+ 83. Td5 Ta7 84. f6 Kg6 85. Ke6 Ta8 86. Td7 Ta6+ 87. Td6 Ta8 88. Ke7 Ta7+ 89. Ke6 Ta8 90. e5 Te8+ 91. Kd5 Kf5 92. f7 Tf8 93. Tf6+ Kg5 94. Ke4 1:0

Nachwirkungen 
Im folgenden Jahr gewann Hou Yifan als Herausforderin Anna Uscheninas im Zweikampf um die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2013 den Titel bereits nach sieben der zehn angesetzten Partien zurück. Hou Yifan hatte sich durch den Sieg beim FIDE Grand Prix der Frauen 2011–2012 qualifiziert gehabt. Falls sie stattdessen ihren Titel 2012 erfolgreich verteidigt hätte, wäre die Grand-Prix-Zweitplatzierte K. Humpy für 2013 als Herausforderin Hou Yifans qualifiziert gewesen.

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

2012
Schachveranstaltung 2012
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk